Cable může být:

 Cable – jeden ze superhrdinů týmu X-Men
 Cable Guy – americká filmová komedie z roku 1996
 Cable Plus Film – první filmový televizní kanál v Československu
 Danubius Cable TV – první slovenský kabelový rodinný televizní kanál

příjmení
 Stuart Cable (1970–2010) – velšský rockový bubeník a televizní a rozhlasový moderátor